dąb – rodzaj drzew, rzadziej wysokich krzewów zaliczony do rodziny bukowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 3 podstawowe
 Dąb – część miasta Jaworzno
 Dąb – część miasta Katowice
 Dąb – część wsi Momoty Górne w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Janów Lubelski
 Dąb – przysiółek wsi Lubogoszcz w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Dąb – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze
 Dąb – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek
 Dąb – osada w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk

Inne 
 Dąb – imię męskie
 Dąb – herb szlachecki
 Dąb – rumuńsko-francuski film z 1992 roku

Zobacz też 
 Dąb Mały, Dąb Polski, Dąb Wielki
 Dąbie, Dęby